O superaquecimento do Processador pode ocorrer por diversos motivos, e a temperatura correta de trabalho varia conforme o modelo do processador. O que pode ser considerado superaquecimento para um tipo de processador pode ser a temperatura normal para outro.

Ao superaquecer-se, um processador pode até mesmo queimar, de imediato ou com o passar do tempo, obrigando o usuário a gastar um bom dinheiro no conserto do seu computador, uma vez que o processador é um dos itens de hardware mais caros no computador. Portanto, convém dar uma verificada na temperatura de trabalho do processador de tempos em tempos, para saber se está tudo em ordem ou mesmo instalar softwares de monitoramento como o Motherboard Monitor

A melhor forma de saber se a temperatura atual de seu processador pode ser considerada como superaquecimento ou não, é pesquisar sobre o tipo de processador que você possui instalado em seu computador na página do fabricante. Os mais conhecidos são a AMD e a Intel.

Um dos principais sintomas de superaquecimento do processador é o computador apresentar comportamentos indesejados como constantes travamentos ou até mesmo desligar-se sem motivo aparente.

Entre as principais causas do superaquecimento do processador estão:

O Overclocking;
Não utilização de pasta térmica entre o cooler (ou dissipador) e o processador, ou ainda a utilização de forma inadequada como uso em excesso de pasta térmica;
Fixação incorreta do dissipador de calor no processador (geralmente virado a 180º do correto, em soquetes 462 por exemplo) ou mau funcionamento do mesmo;
Excesso de programas, consumindo toda a utilização do processador, elevando sua utilização constante a até 100% durante todo o tempo em que o computador estiver ligado;
Uso de dissipadores e de ventoinhas inadequados para processadores muito velozes. Nestes casos, para estes processadores, você deve sempre colocar dissipadores grandes com ventoinhas grandes - de 8 ou de 9 cm de diâmetro, dependendo do modelo do dissipador - e de boa qualidade para garantir uma ótima refrigeração da CPU.

A solução para o superaquecimento do processador nem sempre passa pela melhoria ou incremento no sistema de ventilação do gabinete (não confundir com CPU). O overclocking exige, sim, um projeto de ventilação da CPU e do gabinete mais elaborado, entretanto presume-se que o micreiro que faça overclock em seu processador saiba o que esteja fazendo.

A utilização de pasta térmica é outro assunto que ultrapassa a esfera de conhecimento de muitos dos leitores deste artigo. Tenha em mente, apenas, que entre o cooler e o processador é necessário a utilização de algo que facilite a troca de calor entre ambos. A solução mais utilizada pelos técnicos que montam computadores é colocar entre os dois um composto químico, chamado pasta térmica. É importante ressaltar que a pasta térmica serve apenas e somente para corrigir o máximo possível as imperfeições microscópicas do encaixe entre o processador e o dissipador de calor, já que o ar conduz pouco a temperatura, fazendo com que a temperatura fique estacionada nessas imperfeições, e que o excesso de pasta térmica provoca o isolamento térmico ao invés de conduzir a temperatura (muito mais que o ar) até o dissipador, para que a ventoínha possa resfriar o dissipador.

Micreiros mais experientes e que estejam passando pela situação de trocar um processador pela primeira vez podem ter a necessidade de saber exatamente como e onde aplicar a pasta térmica, bem como a quantidade a ser aplicada. Tal preocupação é justificável uma vez que, como visto, a pasta térmica é um dos itens de causa de superaquecimento do processador quando mal aplicada. O melhor a fazer é espalhar uma camada fina de pasta térmica de forma a cobrir inteiramente a parte do processador que entra em contato com o dissipador.

Caso o cooler e o processador não estejam encaixados corretamente, mesmo com o uso da pasta térmica na quantidade ideal poderá haver superaquecimento do processador.

Por fim,  - mas saiba que aqui é que está o pulo do gato - , o superaquecimento do processador pode ocorrer simplesmente pelo seu uso irracional. Não é raro observar-se processadores que estão constantemente trabalhando a 100% de sua capacidade plena quando o usuário nem mesmo está a utilizar processamento pesado em seu computador.

Acontece que, com o passar do tempo, muitas instalações e desinstalações de software podem ser feitas no computador por seus usuários, entre outras modificações, e tais alterações podem ir deixando vestígios invisíveis aos usuários leigos, mas visíveis ao sistema operacional.

Para verificar o consumo de seu processador em um Sistema Operacional Windows, pressione simultaneamente as teclas CTRL+ALT+DEL e escolha Gerenciador de Tarefas / Desempenho, ou simplesmente CTRL+SHIFT+ESC.

A dica para baixar consumo de processador (ou consumo de CPU como comumente dito) é rodar programas para efetuar limpeza nos registros, como o Free Window Registry Repair ou o MV RegClean, de tempos em tempos, como por exemplo uma vez por mês, e também formatar o hd após alguns poucos anos de uso do mesmo.

Persistindo, ainda assim, o alto consumo de processador sem motivo aparente o usuário pode experimentar executar o comando msconfig a partir do próprio sistema operacional Windows, ou seu equivalente em outro sistema operacional e ajustar as configurações do sistema de forma a reduzir a utilização do processador sem prejudicar o desempenho do computador.

Como dito no início do artigo, a solução para o superaquecimento do processador nem sempre passa pela melhoria ou incremento no sistema de ventilação do gabinete.

Ver também 
Dissipador de energia térmica

Unidade central de processamento
Teste de hardware